Álex Rins Navarro (* 8. Dezember 1995 in Barcelona) ist ein spanischer Motorradrennfahrer, der in der Saison 2023 der Motorrad-Weltmeisterschaft für LCR Honda in der MotoGP-Klasse an den Start gehen wird. Zuletzt war Rins für sechs Jahre für das nun aufgelöste Team Suzuki Ecstar an den Start, für das er insgesamt fünf Rennen gewann. Seinen größten Karriereerfolg feierte er mit dem Vizeweltmeistertitel in der Moto2-Klasse im Jahre 2015.

Karriere 
Mit sechs Jahren begann Rins auf Supermotos in den Hubraumklassen bis 50, bis 65, bis 70 und bis 85 cm³ mit dem Rennen fahren. Seinen ersten Titel holte er in der Klasse bis 70 cm³ bei der Catalunya-MiniGP. Es folgte der Wechsel in den Straßenrennsport. Er gewann die katalanische Pre125GP-Meisterschaft mit 32 Punkten Vorsprung und wurde Gesamt-Dritter in der 125-cm³-Klasse der Motorrad-Europameisterschaft. Im Jahr 2011 gewann Rins in der 125-cm³-Klasse auf Derbi die spanische Motorradmeisterschaft und wurde in dieser Klasse Gesamt-Zweiter in der Motorrad-Europameisterschaft.

Motorrad-Weltmeisterschaft

Moto3-Klasse 
Sein Debüt in der Motorrad-Weltmeisterschaft gab Álex Rins 2012 in der Moto3-Klasse für das Team Estrella Galicia 0,0. Am Ende der Saison belegte er den fünften Gesamtrang und wurde zum Rookie of the Year gewählt. 2013 wurde Rins mit sechs Siegen und insgesamt 14 Podestplatzierungen Vizeweltmeister hinter seinem Landsmann Maverick Viñales. Am Ende der Saison 2014 belegte er mit zwei Siegen und acht Podestplatzierungen den dritten Gesamtrang.

Moto2-Klasse 
Zur Saison 2015 stieg Álex Rins in die Moto2-Klasse auf. Er fuhr für das Team Paginas Amarillas HP 40 von Sito Pons an der Seite von seinem Landsmann Luis Salom. Mit zwei Siegen und 10 Podestplatzierungen wurde er auf Anhieb Vizeweltmeister hinter dem Franzosen Johann Zarco. 2016 blieb er dem Team von Sito Pons treu.

MotoGP-Klasse 
Sein Debüt in der MotoGP-Klasse gab Rins in der Saison 2017 im Suzuki-Werksteam und wurde 16. in der Weltmeisterschaft. Im Jahr 2018 wurde er WM-Fünfter und stand fünfmal auf dem Podium. Im April 2019 konnte Rins beim Grand Prix of The Americas sein erstes Rennen in der Königsklasse gewinnen und damit nach Marc Márquez der erst zweite Sieger in der bis dahin siebenjährigen Geschichte dieses Rennens. Im weiteren Saisonverlauf gewann Rins den Großen Preis von Großbritannien durch ein Fotofinish gegen Márquez, als er ihn nach der letzten Kurve noch überholte.

Die Saison 2020 begann für Rins schlecht, als er beim Großen Preis von Spanien im Qualifying im Kampf um die Pole-Position stürzte und sich die rechte Schulter brach. Dadurch konnte er nicht am Rennen teilnehmen und auch die rechtzeitige Heilung vor dem nächsten Rennen steht in Frage.

Statistik

Erfolge 
 2011 – Spanischer 125-cm³-Meister auf Derbi
 17 Grand-Prix-Siege

In der Motorrad-Weltmeisterschaft 
(Stand: Saisonende 2022)

 Grand-Prix-Siege

 Einzelergebnisse

 Anmerkungen

Weblinks 

 Offizielle Homepage von Álex Rins (spanisch)

Einzelnachweise 

Motorrad-Rennfahrer (Spanien)
Person (Barcelona)
Spanier
Geboren 1995
Mann